W.Mann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wenzeslaus Blasius Mann
 Wenzeslaus Wenzel Blasius Mann